Андре́й Ю́рьевич Ляше́нко (; ) — украинский футболист, полузащитник клуба «ЛНЗ» (Черкассы).

Биография

Ранние годы 
Воспитанник команд «Богун» (Броды), «Верес»-КОЛИФКС (Костополь) и ДЮСШ луцкой «Волыни». С 2012 по 2015 год провёл 43 матча и забил 11 голов в чемпионате ДЮФЛ.

Клубная карьера 
2 апреля 2014 года дебютировал за юношескую (до 19 лет) команду лучан в поединке с луганской «Зарёй». В молодёжной (до 21 года) команде впервые сыграл 31 октября 2015 года в домашнем матче против жгородской «Говерлы».

24 июля 2016 года дебютировал в составе «Волыни» в Премьер-лиге в выездной игре против днепровского «Днепра», заменив на 73-й минуте Сергея Логинова.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Волынь»

Футболисты Украины
Игроки ФК «Волынь»
Игроки ФК «Рух» Львов
Игроки ФК «Каганат»
Игроки ФК «Волынь-2»
Игроки ФК «ЛНЗ»